Puchar Świata w snowboardzie w sezonie 2015/2016 to 22. edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się 22 sierpnia 2015 roku w nowozelandzkiej Cardronie w zawodach slopestyle’u. Ostatnie zawody sezonu zostały rozegrane 20 marca 2016 roku w czeskim Szpindlerowym Młynie, również był to konkurs slopestyle’u.

Puchar Świata został rozegrany w 14 krajach i 20 miastach na 4 kontynentach. Najwięcej konkursów zostało rozegranych w Stanach Zjednoczonych (4 dla mężczyzn i 4 dla kobiet). W ciągu całego sezonu nie odbyły się tylko 2 konkursy: 13 lutego 2016 r. w Jauerling oraz 12 marca 2016 r. w Squaw Valley. Łącznie odbyło się 26 konkursów dla kobiet i dla mężczyzn.

Sezon ten jest tak zwanym sezonem martwym bowiem nie odbyły się w nim żadne zawody rangi mistrzowskiej. W zamian za to została przeprowadzona próba przedolimpijska w Korei Południowej na stokach Bokwang Phoenix Park.

Obrońcami tytułów najlepszych zawodników Pucharu Świata byli:
 Julie Zogg ze Szwajcarii wśród kobiet (PAR)
 Žan Košir ze Słowenii wśród mężczyzn (PAR)
 Marion Kreiner z Austrii wśród kobiet (PGS)
 Žan Košir ze Słowenii wśród mężczyzn (PGS)
 Julie Zogg ze Szwajcarii wśród kobiet (PSL)
 Žan Košir ze Słowenii wśród mężczyzn (PSL)
 Nelly Moenne-Loccoz z Francji wśród kobiet (Snowboard cross)
 Lucas Eguibar z Hiszpanii wśród mężczyzn (Snowboard cross)
 Kelly Clark ze Stanów Zjednoczonych wśród kobiet (Halfpipe)
 Taylor Gold z USA i Zhang Yiwei z Chin wśród mężczyzn (Halfpipe)
 Cheryl Maas z Holandii wśród kobiet (Slopestyle)
 Janne Korpi z Finlandii wśród mężczyzn (Slopestyle)
 Cheryl Maas z Holandii wśród kobiet (Big Air)
 Darcy Sharpe z Kanady i Seppe Smits z Belgii wśród mężczyzn (Big Air)
 Cheryl Maas z Holandii wśród kobiet (AFU)
 Janne Korpi z Finlandii wśród mężczyzn (AFU).

Konkurencje 
 slalom równoległy (PSL)
 gigant równoległy (PGS)
 snowcross
 slopestyle
 halfpipe
 big air
Na liście widnieją również klasyfikacje PAR i AFU, które nie odzwierciedlają żadnych konkurencji. Ta pierwsza z nich to zsumowana klasyfikacja PSL i PGS, natomiast AFU to zsumowana klasyfikacja halfpipe’u, slopestyle’u i big air’u.

Kalendarz i wyniki Pucharu Świata

Mężczyźni

Wyniki reprezentantów Polski

Klasyfikacje

Puchar Narodów mężczyzn 
Klasyfikacja po zakończeniu sezonu.

Kobiety

Wyniki reprezentantek Polski

Klasyfikacje

Puchar Narodów kobiet 
Klasyfikacja po zakończeniu sezonu.

Drużynowy slalom równoległy

Zobacz też 
 Statystyki kobiet w Pucharze Świata w snowboardzie 2015/2016
 Statystyki mężczyzn w Pucharze Świata w snowboardzie 2015/2016

Przypisy

Bibliografia 
 Kalendarz i wyniki zawodów

2015 w sportach zimowych
2016 w sportach zimowych
Puchar Świata w snowboardzie